Ву́лиця Примако́ва — колишня радянська окупаційна назва вулиць у деяких населених пунктах України. Також, назва вулиць у деяких населених пунктах Росії.

Вулиця Примакова — колишня назва Підвальної вулиці в Барі.
 Вулиця Примакова — колишня назва вулиці Івана Піддубного в Бахмачі.
 Вулиця Примакова — колишня назва вулиці Василя Швеця в Борисполі.
 Вулиця Примакова — колишня назва вулиці Євгена Деслава в Білій Церкві.
 Вулиця Примакова — колишня назва вулиці Якова Шепеля у Вінниці.
 Вулиця Примакова — колишня назва вулиці Ігоря Гейсуна в Деражні.
 Вулиця Примакова — колишня назва вулиці Свободи в Знам'янці.
 Вулиця Примакова — колишня назва вулиці Рейнгольда Глієра в Києві.
 Вулиця Примакова — колишня назва вулиці Харіна в Кривому Розі.
 Вулиця Примакова — колишня назва Житомирської вулиці в Лисичанську.
 Вулиця Примакова — колишня назва вулиці Михайла Гайворонського у Львові.
 Вулиця Примакова — колишня назва Вишневої вулиці в Любечі.
 Вулиця Примакова — колишня назва Успенської вулиці в Миколаєві.
Вулиця Примакова — колишня назва вулиці Ігоря Походощука в Наркевичах.
 Вулиця Примакова — колишня назва вулиці Івана Ведмеденка в Новограді-Волинському.
 Вулиця Примакова — колишня назва Таврійської вулиці в Олександрії.
 Вулиця Примакова — колишня назва Заводської вулиці в Покровську.
 Вулиця Примакова — колишня назва вулиці Юрія Тимошенка в Полтаві.
 Вулиця Примакова — колишня назва Софіївської вулиці в Ріпках.
 Вулиця Примакова — колишня назва Лісового провулка в Рокитному Київської області.
 Вулиця Примакова — колишня назва вулиці Березова Роща в Семенівці.
 Вулиця Примакова — колишня назва Кооперативної вулиці в Тетіїв.
 Вулиця Примакова — колишня назва Катерининської вулиці в Харкові.
 Вулиця Примакова — колишня назва Староміської вулиці в Хмельницькому.
Вулиця Примакова — колишня назва Затишної вулиці в Чемерівцях.
 Вулиця Примакова — колишня назва Ринкової вулиці в Чернігові.

Вулиця Примакова — вулиця в Санкт-Петербурзі.

Вулиці, названі на честь людей